

Навобод — село, Восейський район, Хатлонська область
 Навобод — село, район імені Мір Саїда Алії Хамадоні, Хатлонська область
 Навобод — село, Даханський джамоат, Кулобський район, Хатлонська область
 Навобод — село, Кулобський джамоат, Кулобський район, Хатлонська область
 Навобод — село, Фархорський район, Хатлонська область